Kgalagadi (Botswana), een district in Botswana
 Kgalagadi (Zuid-Afrika), een district in Zuid-Afrika
 Het Kgalagadi Transfrontier Park, een natuurreservaat op de grens van Botswana en Zuid-Afrika